МН — акронім з кириличних літер М і Н, може означати:

 МН — меганьютон — позначення одиниці вимірювання сили кратної 106 у Міжнародній системі одиниць SI.
мн. — скорочення від множина.

мн  —  академічне скорочення від магістр-науковець.

Див. також 
 MH (латиниця)